Burnham Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burnham Lake (Michigan)
 Burnham Lake (Wisconsin)